Тамира Шела Пашек (, родилась 6 декабря 1990 в Дорнбирне, Австрия) — австрийская профессиональная теннисистка.
 Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде.
 Финалистка 2 юниорских турниров Большого Шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2005, US Open-2006).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого Шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2006).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого Шлема в парном разряде (US Open-2006).
 Победительница одиночного турнира Orange Bowl-2004 (в категории до 14 лет).

Общая информация 
Тамира из интернациональной семьи: её отец — Ариф Мухамед — танзаниец индийского происхождения, выросший в Кении, а позже проживавший в Канаде, мать — Франсуаза Пашек — чилийка, проживающая в Австрии. У уроженки Дорнбирна также есть младший брат Жоэль.

Тамира в теннисе с 5 лет.

В 2009 году из-за неправильного лечения травмы спины оказалась в поле зрения ВАДА и полгода не выступала..

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (4)

Победы (3)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (3) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (5)

Победы (3)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах 

По состоянию на 6 июля 2017 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Австрии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года